Фавила () — мужское имя. Известные носители:
 Фавила (VII век) — вестготский герцог; отец короля Астурии Пелайо
 Фавила (ок. 715/720 — 739) — король Астурии (737—739)